А́бе () — японське прізвище.

Відомі носії 

 Айван Абе — український реп-виконавець
 Йосітосі Абе (1971) — японський художник-ілюстратор.
 Кобо Абе (1924—1993) — японський письменник, драматург і сценарист.
 Нобуюкі Абе (1875—1953) — японський військовий та політичний діяч, генерал.
 Ріно Абе ( 1995) — японська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.
 Сейсекі Абе (1915—2011) — майстер айкідо 10-го дану.
 Сіндзо Абе (1954—2022) — 90-й прем'єр-міністр Японії.
 Абе Кобо справжнє ім'я — Кіміфуса Абе) (7 березня 1924, Токіо—22 січня 1993) — японський письменник, драматург і сценарист, один з лідерів японського повоєнного авангарду в мистецтві.